

Населені пункти та їхні частини

 Хиже — село в гміні Белжець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Хиже — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Хиже — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Хиже — частина міста Дрезденко в Стшелецько-Дрезденецькому повіті Любуського воєводства
 Хиже — частина міста Щецинек у Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства

Примітки